Zkratka TCDD může mít různé významy:

 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin – chemická sloučenina ze skupiny tzv. dioxinů
 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları – turecké státní dráhy

Zkratky